Dieppe Bay ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dieppe Bay Town, Ort im Saint Paul Capisterre Parish, St. Kitts, St. Kitts und Nevis
 Dieppe Bay (Bucht von St. Kitts), Bucht auf St. Kitts
 Dieppe Bay, Ortslage von Deep Bay (Saint Paul), Bucht bei Falmouth, St. Paul, auf Antigua

Siehe auch: 
 Deep Bay